Araguaiani – abitanti di Alto Araguaia
Araguaiani – abitanti di Conceição do Araguaia